

Locaties
 Wellenstein (Luxemburg), een plaats en voormalige gemeente in het Groothertogdom Luxemburg
 Wellenstein (Arnhem), een buurt in Arnhem-noord, genoemd naar de Luxemburgse plaats
 Ansitz Wellenstein 'Huize Wellenstein', een landhuis in het Oostenrijkse district Bregenz
 Wellensteijn of Wellenstein, een natuurgebied bij Nederweert in Nederlands Limburg

Personen
 Mom Wellenstein (1919-2016), een Nederlands topambtenaar
 Gustav Wellenstein (1906 - 1997), een Duits zoöloog en bosonderzoeker.
 Jean-Mathias Wellenstein (1795 - 1870), een Luxemburgs politicus, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden en lid van de regering-Simons
 Wellenstein (geslacht), een Luxemburgs adellijk geslacht, afkomstig uit Bech-Kleinmacher
 Weiß von Wellenstein, een Weense adellijke familie van Joodse komaf

Zie ook
 Wallenstein (doorverwijspagina)